«Хороший мальчик» — название нескольких фильмов:

Фильмы
  — США, 2010.
 Хороший мальчик — Россия, 2016.

См. также
 Красивый мальчик — США, 2018
 Хорошие мальчики — США, 2019